de Boissieu ist der Familienname folgender Personen:
 Alain de Boissieu (1914–2006), französischer General
 Jean-Jacques de Boissieu (1736–1810), französischer Künstler, Zeichner und Kupferstecher
 Pierre de Boissieu (* 1945), französischer Diplomat